Scinciformata — подотряд чешуйчатых пресмыкающихся, включающий ночных ящериц (Xantusiidae), поясохвостов (Cordylidae), геррозавров (Gerrhosauridae) и сцинкообразных (Scincomorpha).

Классификация 
Историческим «прообразом» Scinciformata является таксон Scincomorpha, к которому в XX веке причисляли семейства Scincidae, Xantusiidae, Cordylidae, Gerrhosauridae, а также Lacertidae, Teiidae и Gymnophthalmidae. Последние три группы, по данным молекулярной генететики, не являются близкими родственниками остальных семейств и вместе с двуходками (Amphisbaenia) образуют кладу .

Подотряд Scinciformata выделили герпетологи Николас Видаль и  в 2005 году. Согласно обзору Видаля и Хеджеса 2009 года (см. кладограмму ниже), данный таксон подразделяется на два инфраотряда: Scincomorpha в пересмотренном составе (вкл. только Scincidae) и Cordylomorpha (вкл. Xantusiidae, Cordylidae и Gerrhosauridae). Некоторые авторы используют по отношению к той же самой кладе название Scincoidea; с другой стороны, Видаль и Хеджес (2009) предлагают закрепить таксон Scincoidea за надсемейством сцинкообразных, включающим только сцинковых.

В широком смысле сцинковые (Scincidae sensu lato) — это одно из самых разнообразных семейств чешуйчатых, включающее более 1500 видов (около 25% от всех видов ящериц). Традиционно сцинковых подразделяют на подсемейства Acontinae, Feylininae, Lygosominae и Scincinae, причём последнее очень часто выступают в качестве мусорного таксона. Хеджес и Конн (2012) предложили разделить единое семейство сцинковых на самостоятельные семейства Acontidae, Egerniidae, Eugongylidae, Lygosomidae, Mabuyidae, Scincidae и Sphenomorphidae. Аналогичным образом уже были разделены традиционные семейства игуановых (Iguanidae) и гекконовых (Gekkonidae). Пирон и соавторы (2013) подвергли критике инициативу Хеджеса и выдвинули собственную классификацию, в которой единое семейство сцинковых подразделяется на монофилетические подсемейства Acontiinae, Lygosominae и Scincinae. В 2014 году Хеджес ответил на критику и выделил два новых семейства сцинкообразных: Ateuchosauridae и Ristellidae. Таксономию сцинкообразных, предложенную Хеджесом в 2014 году, отображает кладограмма, приведённая ниже.

Вымершие таксоны 

Reeder et al. (2015)

Čerňanský et al. (2022)

Примечания 

Ящерицы